L'ordre des Célestins a créé ou occupé différents monastères, laissant leur nom, les Célestins à différents lieux. 
 
À Avignon, l'église des Célestins.

À Colombier-le-Cardinal (Ardèche), le château des Célestins, un château-monastère.

À Lyon :  
 le théâtre des Célestins, bâti à l'emplacement d'un ancien couvent des Célestins ;
 la place des Célestins ;
 le parking des Célestins sous la place éponyme ;
 le quai des Célestins.

À Paris, le couvent des Célestins de Paris qui a donné son nom  à :
 la caserne des Célestins, construite à son emplacement et qui abrite l'état-major de la garde républicaine ;
 le quai des Célestins ;
 le port des Célestins.

À Verdelais (Gironde), le Couvent des Célestins de Verdelais.

À Vichy, le couvent des Célestins de Vichy qui a donné son nom :
 à la source des Célestins ;
 à Vichy Célestins, l'eau minérale tirée de la source des Célestins ;
 au parc des Célestins où se trouve la source des Célestins ;
 au boulevard des Célestins.

Voir aussi